Алфредо Морейра Жуниор (; 16 октября 1904, Мирасема — 10 апреля 1998, Рио-де-Жанейро), более известный под именем Зезе Морейра () — бразильский футболист, защитник и тренер, руководил сборной Бразилии, брат других известных тренеров, Айморе Морейры и Айртона Морейры.

Карьера 
В качестве игрока выступал за «Спорт» из Рио-де-Жанейро, «Палмейрас», «Фламенго» и «Ботафого».

После окончания карьеры стал известнейшим тренером, выиграл Кубок Либертадорес в 1976 году с «Крузейро», руководил сборной Бразилией на чемпионате мира 1954, выиграл со сборной Бразилией Панамериканский чемпионат в 1952 году и Кубок Рио-Бранко, с «Ботафого» выиграл чемпионат Рио в 1948, а с Флуминенсе в 1951 и 1959, чемпионат Сан-Паулу выиграл в 1970 с одноименным клубом.

Достижения 
 Победитель Лиги Кариока: 1948, 1951, 1959
 Обладатель Кубка Рио: 1952
 Чемпион Панамерики: 1952
 Победитель турнира Рио — Сан-Паулу: 1960, 1966
 Чемпион Уругвая: 1963, 1969
 Обладатель Кубка Гуанабара: 1965
 чемпион штата Сан-Паулу: 1970
 Чемпион штата Минас-Жерайс: 1975
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1976
 Чемпион штата Баия: 1978, 1979

Примечания

Ссылки 
 
 Все матчи за «Фламенго»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Ботафого»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры сборной Бразилии по футболу
Тренеры ФК «Ботафого»
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Тренеры ФК «Палестино»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Тренеры ФК «Коринтианс»
Тренеры ФК «Спорт» Ресифи
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Белененсеш»
Тренеры ФК «Баия»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Канто до Рио»